Пушич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пушич, Мартин (род. 1987) — австрийский футболист хорватского происхождения.
 Пушич, Петар (род. 1999) — швейцарский футболист, полузащитник.
 Пушич, Теодора (род. 1993) — сербская волейболистка.